Молдованите са етническа група в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. те са 258 619 души, или 0,53 % от населението на страната.

Численост и дял 

Численост и дял на молдованите според преброяванията на населението в Украйна през годините:

Бесарабия 

Численост и дял на молдованите по райони и градове с областно значение, според преброяването на населението през 2001 г.:

Преброяване през 1989 и 2001 г. 
Численост на молдованите според преброяването на населението през 1989 и 2001 г., по области:

Вижте също 
 Население на Украйна

Източници 

Етнически групи в Украйна